Raman puede referirse a:

Raman, localidad de la India en el estado de Punyab.
Raman, localidad de Pakistán en el distrito de Rawalpindi.
 Efecto Raman, dispersión inelástica de un fotón.